Hahnemann:
 Helga Hahnemann, tysk showmaster, skådespelare, kabaréartist
 Marcus Hahnemann
 Melanie Hahnemann
 Samuel Hahnemann

Tyska efternamn